Тигра́н Ахназаря́н (; ) — армянский футболист, защитник любительского клуба «Эковилль».

Клубная карьера 
Карьера Ахназаряна, как профессионального футболиста, началась в 17 летнем возрасте, когда он был заигран за абовянский «Котайк». В первом сезоне провёл 8 матчей за клуб. В 2006 году «Котайк» был расформирован из-за финансовых проблем, оставив футболистов в тяжёлом положении, поскольку команды-участники чемпионата уже завершили процесс пополнения. Проведя этот сезон в холостую, Ахназарян перешёл в «Бананц». Но тот сезон не стал лучше предыдущего, так как он сыграл только в одном кубковом матче за «Бананц-2».

В 2008 году оказался в «Улиссе». Первые два сезона Ахназарян подстраивался по схему Севады Арзуманяна. С 2010 года являлся игроком основного состава. В том же сезоне дебютировал еврокубках, сыграв в двух матчевой дуэли против Бней Иегуды, закончившейся минимальным превосходством последней — 0:1. Также, становится второй сезон подряд бронзовым призёром в чемпионате. 2011 год стал триумфальным для коллектива: «Улисс» с отрывом финишировал на первой строчке в турнирной таблице и впервые стал чемпионом Армении.

Достижения

Командные

«Улисс» 
 Чемпион Армении: 2011
 Бронзовый призёр чемпионата Армении (2): 2009, 2010

Статистика выступлений

Клубная

Примечания 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Котайк»
Игроки ФК «Урарту-2»
Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Шенгавит»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Алашкерт-2»